Hannover – nazwa pruskiej prowincji
 Hanower – niemieckie miasto
 Hannover – państwo wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 Królestwo Hanoweru – państwo historyczne w Europie
 Region Hanower – związek komunalny
 Hannover – były powiat 
 Hannover – pancernik
 Hannover 96 – niemiecki klub piłkarski
 Hannover Roland CL.II – niemiecki dwumiejscowy samolot myśliwski i obserwacyjny

Stacje kolejowe w Hanowerze 
 Hannover Messe/Laatzen – stacja kolejowa położona na granicy Hanoweru i Laatzen
 Hannover Hauptbahnhof – główny dworzec kolejowy w Hanowerze
 Hannover Bismarckstraße – stacja kolejowa w Hanowerze

Zobacz też 
 Hanover